Пригородная железная дорога Стокгольма — шесть линий электрических поездов, соединяющих центр Стокгольма с Сёдертелье, Нюнесхамном и Гнестой () на юге, с Уппсалой на севере. Входит в систему общественного транспорта Стокгольма, проезд не требует покупки отдельного билета за исключением проезда до станций, севернее Мэршты () до Уппсалы и при выходе на платформе аэропорта Арланда.

Общее число станций — 53. В будний день перевозит 319 000 пассажиров. Второй  по загруженности после центральной станции является станция Флемингсберг, ведущая к кампусу Университета Сёдёртёрна и Каролинского института. Длина платформы — 214 метров, что равняется двум поездам по 107,1 метра. Принадлежит государству, контролируется частным акционерным обществом «Storstockholms Lokaltrafik», эксплуатируется департаментом китайской «MTR Corporation» с декабря 2016 года. На двух станциях железнодорожного туннеля Citybanan установлены платформенные раздвижные двери.

История
Железная дорога в Стокгольме существовала с конца XIX века, но лишь к концу 1960-х годов администрация лена Стокгольм решила объединить систему оплаты за проезд со Стокгольмским метрополитеном. Для этого были закуплены новые электрические поезда, подходящие для движения в закрытых туннелях, ж/д станции модернизированы, чтобы походить на станции метро. Движение «SL förortståg» () началось 12 мая 1968 года между Сёдертелье (сейчас Södertälje Hamn) и Кунгсэнген. Позднее сервис был переименован в «SL lokaltåg» (), а в 1980-х — в «Stockholms pendeltåg» ().

1 июня 1969 года дорогу продлили до Мэршты; в 1975 году открыли движение по направлению до Вэстерханинге () с пересадкой до Нюнесхамн. 

В 1986—1996 годах число путей было удвоено и к 2001 году пригородные станции стали принимать поезда каждые 15 минут, а в часы-пик — чаще.
Использовались поезда модели «SL X10» (1983—1993). 

С 2000 года ведение бизнеса было передано в частные компании: «Citypendeln» (2000-2006, использовал бывшие в употреблении поезда X420 Deutsche Bahn), «Stockholmståg» (SJ AB) (2006-2016), MTR Nordic (2016-2026, с возможностью продления до 2030 года). 

В 2001 году движение продлили на север до Больсты ().

9 декабря 2012 года открылась станция в аэропорту Арланды. Открытию станции с 2007 года препятствовала компания «Arlanda Express».

Сейчас на непопулярных станциях в выходной или праздничный день интервал движения составляет два часа, на остальных станциях — минимум тридцать минут. В рабочее время интервал — 15 минут, а в часы пик на станцию поезда могут приходить каждые четыре с половиной минуты.

Направления 

В 2009—2017 годах строились две новые станции в центре города (под Т-Централен и под Уденпланом), а также велись работы по рытью шестикилометрового туннеля «Citybanan», прошедшего под Стокгольмом. Туннель прорыт под озером Меларен и используется только пригородными поездами, что сделало транспортную систему Стокгольма более пунктуальной и надежной. 10 июля 2017 года открылась новая центральная станция «Stockholm City», вырытая под станцией «T-Centralen». До этого поезда останавливались на ж/д вокзале, что замедляло пересадку пассажиров. Чуть позже под станцией метро «Уденплан» была открыта «Stockholm Odenplan». С открытием новых станций старые направления J33—J38 были заменены на новые J40—44 и J48.

Из шести направлений максимально загружены только два — J40 и J41. Направления 41X, 42X, 43X используются в час пик и не останавливаются на нескольких непопулярных станциях.

Технические характеристики поезда 

Моделью поезда, используемой с 2005 года на пригородной железной дороге Стокгольма, является «SL X60», модификация модели «Coradia Nordic», производимой французской компанией «Alstom» в городе Зальцгиттер. Пригородные направления обслуживают 83 поезда, ещё 46 были заказаны за 440 млн Евро. Выбор модели обусловлен необходимостью соответствовать требованиям станции закрытого типа — иметь платформенные раздвижные двери.

Колея — Европейская. Используемый токоприёмник — пантограф напряжением 15 киловольт. Для того, чтобы увеличить площадь вагона, сцепление установлено на крыше. Максимальная скорость, которую могут достигать поезда — 160 км/ч; средняя скорость передвижения, включая время остановки — 60 км/ч. Поезд может эксплуатироваться при температуре -35°C, а хранится при -40°C.

Поезд имеет длину в 107 метров, разделен на 6 вагонов и имеет 374 сидячих мест и 530 стоячих, перемещение между вагонами свободное. Стандартный набор в два поезда может принять 1808 пассажиров.

Вагоны отвечают Шведским стандартам безопасности на железной дороге — все материалы не воспламеняются, камеры видеонаблюдения охватывают всё пространство вагона.

Направления до 2018 года 

Шесть линий J33-J38 действовали до начала 2018 года.

J35 
На маршруте 26 станций:
 Bålsta
 Bro
 Kungsängen
 Kallhäll
 Jakosberg
 Barkarby
 Spånga
 Sundbuberg
 Karlberg
 Stockholms Central
 Stockholm Södra
 Årstaberg
 Älvsjö
 Farsta Strand
 Trångsund
 Skogås
 Handes
 Jordbro
 Västerhaninge
 Krigslida
 Tungelsta
 Hemfosa
 Segersäng
 Ösmo
 Nynäsgård
 Gröndalsviken
 Nynäshamn

J36 
 Märsta
 Rosersberg
 Upplands Väsby
 Rotebro
 Norrviken
 Näggvik
 Sollentuna
 Helenelund
 Ulriksal
 Solna
 Karlberg
 Stockholms Central
 Stockholm Södra
 Årstaberg
 Älvsjö
 Stuvsta
 Huddinge
 Flemingsberg
 Tullinge
 Tumba
 Rönninge
 Östertälje
 Södertälje Hamn
 Södertälje Sud
 Järna
 Mölnbo
 Gnesta

J37 
 Södertälje Centrum
 Södertälje Hamn
 Södertälje Syd
 Järna
 Mölnbo
 Gnesta

J38 Уппсала-Arlanda аэропорт-Stockholms Central-Эльвшё) 
Линия добавлена в 2012 году и проходит от Эльвшё до Уппсалы через Stockholms Central и Arlanda C. За поездку в Уппсалу взимается отдельная плата, поскольку город находится в другом административном регионе. Также дополнительная плата взимается с пассажиров выходящих в аэропорту Арланда. Это связано с тем что постройка станции и отрезок путей ведущих к ней финансировался частной компанией, являющейся владельцем, и оперирующей скоростным поездом Arlanda Express. Время поездки не отличается от поездки автобусом (35-40 минут).
 Uppsala C
 Knivsta
 Flygplats Arlanda
 Upplands Väsby
 Rotebro
 Norrviken
 Näggvik
 Sollentuna
 Helenelund
 Ulriksal
 Solna
 Karlberg
 Stockholms Central
 Stockholm Södra
 Årstaberg
 Älvsjö

См. также 
 Общественный транспорт Стокгольма

Ссылки 

Железные дороги Швеции